Spühler ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Spühler (* 1935), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Willy Spühler (1902–1990), Schweizer Politiker (SP) aus dem Kanton Zürich

Siehe auch:
 Spuhler